Miklós Szabó (1908-2000), atleta ungherese
 Miklós Szabó (1928-2022), atleta ungherese
 Miklós Szabó (n. 1938), tiratore ungherese
 Miklós Szabó (n. 1940), archeologo ungherese 
 Miklós Szabó (n. 1986), cestista ungherese